

Patronymes 
Savinkov (masculin ; ) ou Savinkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Savinkov (1879-1925), écrivain et révolutionnaire russe
 Galina Savinkova (1953-), athlète soviétique spécialiste du lancer du disque
 Lioudmila Savinkova (1936-), gymnaste soviétique

Patronyme russe